Графт-Де Рейп () — бывшая община в провинции Северная Голландия, Нидерланды.

История 
Община была создана в 1970 году путём объединения общин Графт и Де Рейп. 1 января 2015 года её территория вместе с территорией общины Схермер вошла в состав общины Алкмар.

Состав общины 
В общину Графт-Де Рейп входили сёла Графт, Де Рейп, Маркенбиннен, Нордейнде, Ост-Графтдек, Вест-Графтдек, Стаммер и хутор Когерполдер.

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Бывшие общины провинции Северная Голландия